Neroni ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo Neroni (~1505–1571), italienischer Architekt und Künstler
 Nicola Fausto Neroni (1896–1974), italienischer Film- und Synchronregisseur und Autor